Fite ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Green Fite (1892–1962), US-amerikanischer Romanist
 Bobby Fite (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Chris Fite (* 1970), US-amerikanisch-britischer Basketballspieler
 Samuel McClary Fite (1816–1875), US-amerikanischer Politiker
 Tim Fite, US-amerikanischer Musiker
 William Benjamin Fite (1869–1932), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer

FITE steht als Abkürzung für: 

 Far Infrared Interferometric Telescope, japanisches Teleskop für Infrarotbeobachtungen
 Fédération Internationale de Tourisme Equestre

Abkürzung